Bonas steht für: 

 Bonas, französische Gemeinde im Département Gers

Bonas ist der Familienname folgender Personen: 

 Antonios Bonas (* 1948), griechischer Segler
 Christos Bonas (* 1941), griechischer Segler
 Clive Bonas (* 1933), venezolanischer Leichtathlet
 Cressida Bonas (* 1989), britisches Model und Tänzerin
 Spyridon Bonas (* 1932), griechischer Segler
 Stelios Bonas (* 1930), griechischer Segler
 Ulla Bonas (* 1955), deutsche Mikrobiologin

Siehe auch:
 Bonaz
 Bonnaz